Леукушешти има више значења:

 Леукушешти (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Леукушешти (Тимиш), насеље у округу Тимиш у Румунији